Э́эро (также Эро) — старинное финское мужское имя, также используемое в Эстонии. Это вариант скандинавского имени Эрик. Другие финские формы этого имени — Erkki и Eerikki. Именины в Финляндии 18 мая, у православных — 24 июня.

Согласно Информационному агентству по цифровым данным и народонаселению Финляндии, к концу 2019 года имя Ээро носили 45 471 человек. В Эстонии на 1 января 2019 года имя Ээро носили 684 человека.

Известные носители 
 Берг, Ээро — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Ярнефельт, Ээро — финский живописец, график, профессор.

Примечания 

Финские имена